Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Gérard :

Rue Gérard à Etterbeek (Bruxelles)

Rue Gérard à Paris

Gérard Rue